В этой статье перечислены составы мужских национальных сборных на чемпионат Европы по баскетболу 2015, прошедший в период с 5 по 20 сентября 2015 года в Германии, Латвии, Франции и Хорватии.

Группа A

Босния и Герцеговина

Израиль

Польша

Россия

Финляндия

Франция

Группа B

Германия

Исландия

Испания

Италия

Сербия

Турция

Группа C

Греция

Грузия

Македония

Нидерланды

Словения

Хорватия

Группа D

Бельгия

Латвия

Литва

Украина

Чехия

Эстония

Ссылки 
 Официальный сайт

Составы